Niemcy:
 Brey – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 August Brey – niemiecki polityk
 Christian Brey – niemiecki aktor
 Henriette Brey – niemiecka pisarka